Перечный суп — традиционное блюдо некоторых стран Западной Африки, особенно распространен в Нигерии и Экваториальной Гвинее. Он может готовиться на основе мяса, птицы, рыбы или морепродуктов, другие ингредиенты также могут отличаться в разных регионах, например, томаты, лук или чеснок, однако обязательным является использование острого перца.

В кухне Экваториальной Гвинеи его чаще готовят из рыбы.

В целом это пряный, но водянистый суп, иногда к нему дополнительно подают гарнир. Его принято употреблять вместе с холодными безалкогольными напитками или пивом. Он может подаваться как на официальных трапезах, так и в обычных столовых. Перечный суп столь популярен, что в Нигерии выпускают бульонные кубики для его приготовления с соответствующими специями. Но в то же время распространенной традицией является его приготовление на открытом воздухе в котле.

Некоторые жители Западной Африки считают этот суп лекарственным, особенно на основе куриного бульона, и готовят его больным людям и недавно родившим женщинам, а также едят его на следующий день после обильных празднований.

Источники 
 McWilliams, J.E. (2005). A Revolution in Eating: How the Quest for Food Shaped America. Arts and Traditions of the Table: Perspectives on Culinary History Series. Columbia University Press. p. 33. ISBN 978-0-231-12992-3.
 Asika-Enahoro, C. (2004). A Slice of Africa: Exotic West African Cuisines. iUniverse. p. 17. ISBN 978-0-595-30528-5.
 Olarewaju, Olamide (October 12, 2015). «DIY Recipes: Easy way to make Nigerian peppersoup». Pulse Nigeria. Retrieved September 11, 2016.
 «Pepper Soup». The Congo Cookbook. April 11, 2013. Retrieved September 11, 2016.
 Long, L.M. (2016). Ethnic American Cooking: Recipes for Living in a New World. Rowman & Littlefield Publishers. p. 168. ISBN 978-1-4422-6734-3.

Рыбные супы
Африканские супы
Блюда по алфавиту